A függvény  a következőket jelentheti:
Függvény (matematika)
Függvény (programozás)